Priscus est le nom de plusieurs personnages de l'Antiquité romaine et byzantine :

 Lucius Tarquinius Priscus, nom latin de Tarquin l'Ancien ( ) ;
 Priscus, un gladiateur du  ;
 Caius Julius Priscus, frère de l'empereur Philippe l'Arabe et gouverneur en Orient ;
 Lucius Priscus, éphémère usurpateur en Macédoine en 249 ;
 Priscus d'Épire, un philosophe néoplatonicien de Pergame ;
 Priscus Attale, usurpateur romain proclamé plusieurs fois entre 409 et 416 ;
 Priscus Valerianus, préfet du prétoire des Gaules au  ;
 Priscus, historien du  ;
 Priscus évêque de Lyon du  ;
 Priscus, général byzantin du .

Voir aussi 
 Prisca

Prénom latin